Санта Марија ла Асунсион има више значења:

 Санта Марија ла Асунсион (Сан Матео Атенко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Санта Марија ла Асунсион (Зумпавакан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Општина Санта Марија ла Асунсион (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија ла Асунсион (Санта Марија ла Асунсион, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику